Internacional (política), interacció entre nacions.
 Primera Internacional
 Segona Internacional
 Tercera Internacional
 Quarta Internacional
 Associació Internacional dels Treballadors
 Internacional Socialista
 Internacional liberal
 Música: La Internacional, himne del socialisme.
 Esports: Sport Club Internacional, club de futbol brasiler de la ciutat de Porto Alegre.